Céline Schärer (* 1990), une triathlète suisse
 Erich Schärer (* 1946), un bobeur suisse
 Rosa Mina Schärer (1924-2018), chanteuse suisse.
 Willy Schärer (1903-1982), un athlète suisse